Con il termine blefaro si intende il prefisso utilizzato in medicina per indicare patologie o interventi legati alle palpebre, quali:
Blefarite, infiammazione palpebrale
Blefarite ciliare, infiammazione delle ciglia palpebrali
Blefaroplastica, ricostruzione chirurgica della palpebra
Blefaroptosi, patologia palpebrale a carico del muscolo orbicolare con conseguente abbassamento della palpebra superiore
Blefarospasmo, contrazione a spasmo del muscolo orbicolare della palpebra superiore